Telestes oder Telestas (altgriechisch Τελέστης oder Τελέστας, Eingeweihter) bezeichnet:
 Telestes (Gattung), Gattung der Weißfische

Telestes oder Telestas ist der Name folgender Personen:
 Telestas (Sohn des Priamos)
 Telestas aus Phaistos, der Vater der Ianthe
 Telestes (König von Korinth), der Sohn des Aristomedes
 Telestas (Tänzer), berühmter, antiker Tänzer
 Telestes von Selinus, ein Dithyrambendichter (um 400 v. Chr.)
 Telestas (Bildhauer), ein antiker Bildhauer